Queenvic är ett släkte av spindlar. Queenvic ingår i familjen Lamponidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Queenvic